Synode van Mantua (827), teneinde een einde te maken aan de controverse tussen de metropolitane bisschoppen van Aquileia en Grado;
 Synode van Mantua (1053), over een disciplinaire hervorming;
 Synode van Mantua (1064), teneinde een einde te maken aan de controverse tussen Paus Alexander II en Tegenpaus Honorius II;
 Synode van Mantua (1459), door Paus Pius II om op te roepen tot een Kruistocht tegen het Ottomaanse Rijk na de val van Constantinopel.